Баязит Хаматович Гизатуллин (1 июля 1936 года, хут. Чуюнчи-Чупаново Зилаирского района БАССР — 13 ноября 2011 года, Кумертау) — советский спортсмен. Мастер спорта СССР международного класса (1966) по лыжным гонкам, мастер спорта (1961). Член сборной команды СССР (1962—71). Участник Зимних Олимпийских игр (1964).
Воспитанник ДСО «Труд». Чемпион СССР (1964 — в гонке на 50 км, 1971 — в эстафете) и РСФСР (1968 — в эстафете), серебряный призёр чемпионатов СССР (1963, 1969 — в гонке на 50 км, 1964, 1965 — в эстафете) и Кубка СССР (1969 — в гонке на 50 км), бронзовый призёр чемпионатов СССР (1964 — в гонке на 15 км, 1965 — на 50 км, 1969 — на 30 км, 1969 — 70 — в эстафете). Победитель международных соревнований «Праздник Севера» (1971 — в эстафете).

«Редкий случай в спорте — он самостоятельно готовился к ответственным выступлениям, то есть, как говорится, сделал себя сам».

Жил в Кумертау. Сильнейший лыжник в истории спорта в Башкортостана.

Примечания 

Мастера спорта СССР международного класса
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Лыжники по алфавиту
Лыжники СССР
Спортсмены Кумертау
Родившиеся в Чуюнчи-Чупаново